Arimo  – abbreviazione di Arimortis
 Arimo – città della Contea di Bannock, Idaho
 ARIMO – marchio Italiano di pigiameria